Zum Riesen (Haus zum Riesen) steht für Bauwerke
 Zum Riesen (Heidelberg)
 Zum Riesen (Miltenberg)